Schizeilema allanii är en flockblommig växtart som beskrevs av Thomas Frederic Cheeseman. Schizeilema allanii ingår i släktet Schizeilema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
allanii